Paulinchen steht für

 Diminutiv von Pauline
 Paulinchen war allein zu Haus, Episode aus dem Struwwelpeter
 Paulinchen war allein zu Haus, Roman
 Paulinchen (Verein), Initiative für brandverletzte Kinder